Borghi kan syfta på:

Geografi

Argentina 

 Fray Luis A. Beltrán, ort, Santa Fe,

Italien 

 Borgaro Torinese, kommun, Piemonte, Provincia di Torino, 
 Borghi, Emilia-Romagna, kommun, Emilia-Romagna, Forlì-Cesena, 
 Borghi, Savona, ort, Ligurien, Provincia di Savona, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar